Eglhof ist der Ortsname von:

 Eglhof (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eglhof (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern